Stichting Freriks, een voormalige stichting in Winterswijk die zorg droeg voor een streekmuseum en de daarbij horende heemtuin en kinderboerderij

Personen
 Philip Freriks (1944), Nederlandse journalist en televisiepresentator
 Kester Freriks (1954), Nederlandse schrijver 
 Nico Freriks (1981), Nederlandse volleyballer
 Merel Freriks (1988), Nederlandse handbalster